

Patronyme 

 Pierre Hévin (1621 ou 1623-1692), historien et jurisconsulte français ;
 Jean-Paul Hévin (1957-), artisan chocolatier et chef pâtissier français.